Тане войвода може да се отнася за:

 Тане Николов, български революционер, войвода на ВМОРО;
 Тане Стойчев, български революционер, войвода на ВМОРО;
 Тане Чарлийски, български хайдутин от XVII век.

Вижте също 
 Таньо Стоянов, български революционер, войвода на чета, участвала в Априлското въстание.